Jónás István (?–?) vízilabdázó, edző, szövetségi kapitány (1933)
 Jónás István (1955) újságíró, lapszerkesztő, a Magyar Rádió vezetője (2010–)
 Jónás István (1958) polgármester (Gerényes, 1900–2001), állattenyésztési mérnök
 Jónás István (1963) bűvész